Корытище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корытище — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Украина 
 Корытище — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Корытище — село в Мироновском районе Киевской области.
 Корытище — село в Турковском районе Львовской области.
 Корытище — село в Недригайловском районе Сумской области.